Пье́са (от  «вещь; кусок») — многозначный термин.
 Пьеса — небольшое музыкальное, обычно инструментальное, реже вокальное произведение лирического или виртуозного характера.
 Пьеса — видовое название произведений драматургии, предназначенных для исполнения со сцены, а также для теле- и радиоспектаклей.

Примечания